Бреде:

Фамилия 
 Бреде, Герберт Фридрихович (1888—1942) — эстонский генерал.
 Бреде, Фердинанд Юлиус (1800—1849) — немецкий шахматный композитор.

Топонимы 
 Бреде — река в ЮАР